Мулік Василь Леонтійович (* 1983) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни та миротворчих операцій в Африці.
 Мулік Олексій Тимофійович (1905-1963) — радянський архітектор.
 Бурі Таджул-Мулік (1128—1132) — Дамаський емірат — емір.